Аршаруни — фамилия.
 Аршаруни, Аршалуис Михайлович (настоящая фамилия Чинарьян; 1896—1985) — армянский советский публицист, литературовед, литературный критик; профессор, заслуженный деятель искусств Армянской ССР.
 Аршаруни, Григорис (ок. 650 — ок. 729) — армянский богослов, церковный деятель середины VII — начала VIII века.